bokkenpoot (kwast)
 bokkenpoot (mast)
 bokkenpootje (koekje)
 Bokkepoot (periodiek) (zonder tussen-n) het orgaan van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig